Het seizoen 2000/2001 was het ??ste seizoen van SSC Napoli in het Italiaanse voetbal en het 61ste in de hoogste afdeling van het Zuid-Europese land. De club uit Napels keerde na twee seizoenen terug in de hoogste afdeling, maar de rentree werd geen succes. De pas aangestelde trainer Zdeněk Zeman werd al na zes speelronden (twee punten) ontslagen en opgevolgd door Emiliano Mondonico. In de negende speelronde, op zondag 3 december 2000, behaalde Napoli de eerste overwinning van het seizoen: op eigen veld won de ploeg met 1-0 van AS Bari door een treffer in de 46ste minuut van topscorer Nicola Amoruso. Onder leiding van Mondonico eindigde de ploeg uiteindelijk op de zeventiende en voorlaatste plaats, waardoor Napoli opnieuw degradeerde naar de Serie B.

Serie A

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van Napoli, die in het seizoen 2000/01 als zeventiende en voorlaatste eindigden in de Serie A.

Coppa Italia

Wedstrijden

2001
Napoli